koszarka – statek bez napędu, z pomieszczeniami mieszkalnymi dla robotników zatrudnionych przy pracach hydrotechnicznych»

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Koszarka – część miasta Kielce
 Koszarka – część wsi Jarosławiec w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sitno
 Koszarka – część wsi Gródek nad Dunajcem w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem
 Koszarka – część wsi Budy Augustowskie w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą
 Koszarka – kolonia wsi Ploski w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski
 Koszarka – przysiółek wsi Potok Mały w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Koszarka – część wsi Dąbrowa w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Masłów
 Koszarka – część wsi Wymysłów w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Wąchock

Przypisy